un wied, un oued à Malte
 Wied, une municipalité en Rhénanie-Palatinat, Allemagne
 Hausen (Wied), une municipalité en Rhénanie-Palatinat, Allemagne
 Neustadt (Wied), une municipalité en Rhénanie-Palatinat, Allemagne
 la rivière Wied en Allemagne
 le comté de Wied
 le comté de Wied-Neuwied